Тростяница:

 Тростяница — река в Брестской области Беларуси.
 Тростяница — село на Украине, находится в Малинском районе Житомирской области.
 Тростяница — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.
 Тростяница — деревня в Каменецком районе Брестской области Белоруссии.